

Storia 
 Tenna – era della storia giapponese (1681-1684)

Geografia

Italia 
 Tenna – comune nella provincia di Trento (Trentino-Alto Adige)
 Tenna – fiume nella provincia di Fermo (Marche)

Svizzera 
 Tenna – ex comune ora frazione di Safiental, comune nella regione Surselva (Canton Grigioni)